Ел Агвакате де Абахо има више значења:

 Ел Агвакате де Абахо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате де Абахо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику